Пензин — русская фамилия. Известные носители:
 Пензин, Виктор Петрович (1938—2022) — советский и российский художник-график, основоположник жанра современного лубка.
 Пензин, Николай Александрович (род. 1950) — советский бегун-марафонец.
 Пензин, Сталь Никанорович (1932—2011) — советский, российский киновед и медиапедагог.